Солов'яненко Анатолій Борисович — оперний співак.
 Солов'яненко Анатолій Анатолійович — режисер-постановник, син А. Б. Солов'яненка.

Українські прізвища